Лаптев, Андрей Иванович (род. 1967) — южноосетинский политический деятель.
 Лаптев, Андрей Александрович (1959—2020) — российский лётчик-испытатель, полковник, Герой Российской Федерации (2005).
 Лаптев, Андрей Владиленович (род. 1978) — российский ударник и вокалист в жанре пауэр-метал.